Гончаро́в — русская фамилия и топоним.

Известные носители

А 
 
 
  (род. 1949) — украинский политик.

Б

В 
 
 
 
 
 
 
 Гончаров, Владлен Петрович (род. 1938) — советский, украинский и российский альпинист, спелеолог, тренер, горный гид, писатель.

Г 
 Гончаров, Георгий Фёдорович (род. 1930) — велопутешественник, регистрант Книги рекордов Гиннесса.
 Гончаров, Герман Арсеньевич (1928—2009) — советский и российский физик-ядерщик, член-корреспондент РАН, Герой Социалистического Труда.

Д 
 Гончаров, Демьян Ильич (1896—19??) — советский военачальник, полковник.

Е 
 
 Гончаров, Емилиан Антонович (1882—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

И 
 
 Гончаров, Игорь Борисович (1939—2020) — российский учёный-медик, профессор.

Л

М 
 Гончаров, Макар — русский белоэмигрант, бизнесмен, работавший в Японии.
 Гончаров, Максим Александрович (род. 1989) — российский хоккеист.

Н

О 
 Гончаров, Олег Юрьевич (род. 1961) — советский и российский музыкант, звукорежиссёр группы «Аквариум».
 Гончаров, Осип Семёнович  (в ряде источников описывается как Ганчар или Ганчаров; 1796—1879) — атаман некрасовцев.

П

Р 
 
 Гончаров, Руслан Николаевич (род. 1973) — украинский фигурист.

С

Ф 
 Гончаров, Фёдор Прокофьевич (1904—1971) — председатель колхоза «Комсомолец», Герой Социалистического Труда.

Ю

Я 
 Гончаров, Яков Игнатьевич (1914—1982) — Герой Советского Союза.



Топонимы 
 Гончаров — село в Перемышлянском районе Львовской области Украины.
 Гончаров — село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области Украины.

Прочее 
 Гончаров — волжский речной пароход, отличившийся во время Сталинградской битвы.

См. также

Примечания